Зи́грист () — немецкая фамилия.

Известные носители фамилии 
 Зигрист, Беньямин (род. 1992) — швейцарский футболист.
 Зигрист, Мануэла (род. 1990) — швейцарская кёрлингистка.